Hermann peut faire référence à :

Prénom 
 Hermann,  prénom masculin.

Souverains 
 Hermann  de Brisgau, comte de Brisgau, ancêtre des margraves de Bade
 Hermann II de Bade, comte de Brisgau puis margrave de Bade en 1112 à 1130 :
 Hermann III de Bade dit Le Gros, margrave de Bade de 1130 à 1160
 Hermann IV de Bade margrave de Bade de 1160 à 1190
 Hermann V de Bade-Bade margrave de Bade de 1190 à 1243
 Hermann VI de Bade-Bade co-margrave de Bade de 1243 à 1250
 Hermann VII de Bade-Bade co-margrave de Bade de 1288 à 1291
 Hermann VIII de Bade-Pforzheim co-margrave de Bade de 1297 à 1338
 Hermann IX de Bade-Eberstein co-margrave de Bade de 1333 à 1353

Ecclésiastiques 
 Hermann de Bury (mort en 1097 ou 1098), moine à l'abbaye de Bury St Edmunds et hagiographe.
 Hermann de Heidelberg († 1344), avec son frère Othon, bienheureux, moines bénédictins et ermites ; célébrés localement le .
 Hermann , archevêque de Cologne de 889 ou 890 à 924
 Hermann II, archevêque de Cologne de 1036 à 1056
 Hermann III von Hochstaden, archevêque de Cologne de 1089 à 1099
 Hermann IV de Hesse, archevêque de Cologone de 1480 à 1508 et évêque de Paderborn de 1498 à 1508.
 Hermannus Torrentinus (v. 1450-v. 1520) grammairien néerlandais ; 
 Hermann Contract (1013-1054) moine écolâtre, savant et hymnographe.

Personnalités portant ce patronyme 

 Hermann Huppen, dit Hermann (1938-), dessinateur de bande dessinée belge, lauréat du Grand Prix de la ville d'Angoulême en 2016 ;
 René Georges Hermann-Paul, (1874-1940), peintre et illustrateur français ;
 Arthur Hermann (1893-1958), gymnaste français ;
 Carl Hermann (1898-1961), professeur allemand de cristallographie ;
 Claudine Hermann (1945-2021), physicienne française ;
 Franz Georg Hermann (1692-1768), peintre allemand ;
 Georg Hermann (1871-1943), écrivain allemand ;
 Gottfried Hermann (1772-1848), philologue et helléniste allemand ;
 Grete Hermann (1901-1984), mathématicienne et philosophe allemande ;
 Günter Hermann (né en 1960), footballeur allemand ;
 Heinz Hermann (né en 1958), footballeur suisse ;
 Imre Hermann (1889-1984) psychanalyste hongrois
 Irm Hermann (1942-2020), actrice allemande
 Jakob Hermann (1678-1733), mathématicien suisse ;
 Jean Hermann (1738-1800), naturaliste et médecin français ;
 Johann David Hermann (1760-1846) pianiste français d'origine allemande ;
 Jean-Frédéric Hermann (1743-1820), frère de Jean Hermann et oncle de Jean-Frédéric Hermann ;
 Jean-Frédéric Hermann (1768-1793), naturaliste et médecin français, fils de Jean Hermann ;
 Johannes Hermann (1515-1593), thomaskantor, auteur de cantiques et juriste allemand ;
 Judith Hermann (né en 1970), écrivain allemand.
 Jules Hermann (1845-1924), homme politique, scientifique, et poète français ;
 Kai Hermann (né en 1938), journaliste allemand ;
 Lothar Hermann (né en 1938), journaliste allemand ;
 Marie-Thérèse Hermann (1925-2015), historienne française ;
 Pál Hermann (1902–1944), violoncelliste et compositeur hongrois ;
 Paul Hermann (1646-1695), botaniste et médecin allemand ;
 Paul Hermann (1878-1950) instituteur et écrivain français ;
 Peter Hermann (chasseur de nazis) (né en 1901), chasseur de nazis ;
 Roman Hermann (né en 1953), cycliste liechtensteinois ;
 (Hans) Rudolph Hermann (mort en 1900), minéralogiste austro- ou germano-russe, actif entre 1829 et 1877 ;

 Shawn M. Hermann, astronome ;
 Tina Hermann (née en 1992), skeletoneuse allemande ;
 Valérie Hermann (née en 1963) femme d'affaires française.

Toponyme 

 Hermann est une ville du Missouri aux États-Unis ;
 275P/Hermann, comète périodique du système solaire.

Biologie 
 La tortue d'Hermann est une tortue européenne considérée comme en voie d'extinction.
 L'Anthyllide d'Hermann est une plante de la famille des Fabacées.

Autres 
 Hermann, gâteau traditionnel alsacien
 Hermann, une maison d'édition française basée à Paris.

Voir aussi
 Jacobus Arminius (1560-1609) , théologien protestant néerlandais
 Paule Herreman (1919-1991), présentatrice, animatrice à la télévision et comédienne belge.
 Claudine Herrmann (1926-2019), avocate, auteure, éditrice et essayiste belge, pionnière du féminisme.